Viktor Michajlovič Černov, rivoluzionario e politico russo
 Vladimir Černov, baritono russo
 Černov, comune della Repubblica Ceca nel Distretto di Pelhřimov

Pagine correlate
 Tatʹjana Černova